Кандыбино — топоним

Украина 
 Кандыбино — село, Новоодесский район, Николаевская область.
 Кандыбино — село, Белопольский район, Сумская область.